Реймонд Артур Литлтон (, 1911—1995) — английский  и .

Биография 
Родился в , графство Уэст-Мидлендс, окончил King Edward VI Five Ways School в Бирмингеме, после чего поступил в Клэр-колледж Кембриджского университета, который окончил в 1933 году. С 1937 по 1959 годы преподавал математику в  Кембриджского университета, с 1959 по 1969 — преподавал там же теоретическую астрономию, после чего был назначен на специально созданную должность профессора теоретической астрономии.

Автор ряда работ в области теоретической астрофизики, космогонии и геофизики. В 1936 году разработал гипотезу происхождения Солнечной системы из двойной звезды, в которой разрешил основную трудность других космогонических гипотез с объяснением распределения углового момента в системе. Выдвинул гипотезу, согласно которой Плутон когда-то был спутником Нептуна. В конце 1930-х годов совместно с астрономом и космологом Ф. Хойлом выполнил серию работ по теории внутреннего строения и эволюции звезд. Разработал одну из первых теорий строения красных гигантов, первым рассчитал зависимости «масса-светимость» и «масса — радиус» для моделей звёзд, у которых источником энергии служат ядерные реакции. Развил теорию аккреции межзвёздного вещества звёздами, показав значение межзвёздной среды для эволюции звезд. На основе теории аккреции создал новую теорию происхождения комет.

В работах по теоретической геофизике впервые указал на необходимость учёта гидродинамических свойств жидкого ядра при изучении вращения Земли.

В 1956 году выступил на BBC с 5-серийной научно-популярной передачей «Современная Вселенная» ().

Член Лондонского королевского общества (1955).

В 1939 году женился на Мив Хобден.

Награды 
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (1959);
 Королевская медаль Лондонского королевского общества (1965).

Публикации 
 The Comets and Their Origin (1953)
 The Stability of Rotating Liquid Masses (1953)
 The Modern Universe (1956)
 Rival Theories of Cosmology (1960)
 Man’s View of the Universe (1961)
 Mysteries of the Solar System (1968)
 The Earth and its Mountains (1982)
 The Gold Effect (1990).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профессор Реймонд Артур Литлтон 

Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Награждённые Королевской медалью
Выпускники Кембриджского университета
Преподаватели Кембриджского университета
Члены Лондонского королевского общества